Le terme ligne 174 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Cinéma 
 Bus 174 (Ônibus 174), film brésilien de José Padilha et Felipe Lacerda sorti en 2002

Voies ferrées 
 Ligne 174 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

174